Уикипедия на чешки език () е раздел на чешки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 3 май 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Чешки език
Чешки език